Виестурс  — латышское имя.

Персоналии 
 Виестурс (вождь) — вождь земгалов.
 Виестурс Бриедис  — депутат.
 Виестурс Силиниекс — член правления Рижского порта.
 Виестурс Кайриш — режиссёр, сценарист.
 Виестурс Козиолс -фотограф, меценат, политический и общественный деятель.
 Эдс Виестурс - альпинист. 
 Имантс Виестурс Лиегис - министр обороны.

Другое 
 Трехзвездочная гостиница Бутик Виестурс
 Виестурс — траулер
 Орден Виестура.